Krupinnen ist ein deutscher Ortsname:
 Krupinnen, 1938 bis 1945 Kleinwittingen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Krupin (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krupinnen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Krupin (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen